Мовье́р () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 280 км на юг от Парижа, 160 км на юго-запад от Орлеана, 55 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 329 человек (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Сен-Леже ()

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini